Bozen o Balsan, al Tirol del Sud
 Principat de Balsan, antic principat de l'Índia